Ла Мона има више значења:

 Ла Мона (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мона (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мона (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мона (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мона (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мона (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мона (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мона (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику